

Patronyme 

 Aurélien Boisvert (1927-2021), un historien canadien ;
 Fabien Boisvert (1839-1897), un agriculteur et homme politique fédéral du Québec ;
 France Boisvert (1959-), une femme de lettres québécoise ;
 Gilles Boisvert (1933-2022), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jean-Marie Boisvert (1939-), un enseignant et homme politique fédéral du Québec ;
 Lili Boisvert (1985-), une journaliste, chroniqueuse, autrice et animatrice québécoise ;
 Louise Boisvert, une comédienne québécoise d'origine française ;
 Maurice Boisvert (1897-1988), un avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Serge Boisvert (1959-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Sylvie Boisvert (1962-), une athlète canadienne, adepte de la course d'ultrafond ;
 .

Toponyme 

  ;
 .

Autre 
 Julien Boisvert, une série de bande dessinée
 (27047) Boisvert, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme